Aita puede referirse a

 Aita: nombre que recibía en inframundo en la mitología etrusca;

 AITA/IATA: Asociación Internacional del Teatro de Arte.

Enlaces externos